Johnstone – città della Scozia

Persone 

 Davey Johnstone – polistrumentista britannico
 Derek Johnstone – calciatore scozzese
 Hugo Johnstone-Burt – attore australiano
 Jimmy Johnstone – calciatore scozzese
 Sam Johnstone – calciatore inglese

Pagine correlate 

Johnston